Somos – singolo di Jarabe de Palo del 2013 
 Somos – album di Jarabe de Palo del 2014 
 Somos – serie televisiva messicana del 2021
 Somos – rete televisiva spagnola